Preusmjeri Nacrt:K.O.R.S.